Терновица — название населённых пунктов на Украине:

 Терновица — село в Яворовском районе Львовской области.
 Терновица — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.